Miloš Holaň, češki hokejist, * 22. april 1971, Bílovci, Češka.

Holaň je v češkoslovaški ligi igral za kluba HC Vítkovice in Dukla Trenčín, s katerim je v sezoni 1991/92 osvojil naslov državnega prvaka. Leta 1993 je bil kot 77. izbran na NHL naboru s strani kluba Philadelphia Flyers, za katerega je zaigral v sezoni 1993/94. Skupno je v ligi NHL, kjer je igral še za Anaheim Duckse, odigral 49 rednega dela, na katerih je dosegel pet golov in enajst podaj.

Za češko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil eno bronasto medaljo.

Leta 1993 je prejel nagrado Zlatá hokejka za najboljšega češkega hokejista leta.

Pregled kariere

|-
| HC Vítkovice
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 89
|
| 6
| 4
| 4
| 8
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 50
| 8
| 8
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 90
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 53
| 7
| 14
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| +4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 91/92
|
| 38
| 12
| 10
| 22
|
|
|
| 13
| 1
| 6
| 7
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češkoslovaška liga
| 92/93
|
| 53
| 35
| 33
| 68
|
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 1
| 3
| 4
| +14
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 93/94
|
| 5
| 2
| 1
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 93/94
|
| 8
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 93/94
|
| 27
| 7
| 22
| 29
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 94/95
|
| 25
| 2
| 8
| 10
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 94/95
|
| 55
| 22
| 27
| 49
|
| 75
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 95/96
|
| 16
| 2
| 2
| 4
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 98/99
|
| 30
| 9
| 13
| 22
|
| 26
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| HC Třinec
| Češka liga
| 99/00
|
| 11
| 1
| 5
| 6
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Freiburg
| Nemška 2. liga
| 99/00
|
| 13
| 4
| 6
| 10
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 421
| bgcolor="#7FFF00" | 119
| bgcolor="#7FFF00" | 162
| bgcolor="#7FFF00" | 281
| bgcolor="#7FFF00" | +18
| bgcolor="#7FFF00" | 277
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 0
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski branilci
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Philadelphia Flyers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Hokejisti HC Vítkovice
Hokejisti HK Dukla Trenčín
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Hershey Bears
Hokejisti Anaheim Ducks
Hokejisti HC Třinec
Hokejisti EHC Freiburg
Češki hokejski trenerji